Гамрекели () — грузинская фамилия. Известные носители

 Гамрекели, Борис Александрович (род. 1900) — грузинский советский режиссёр и актёр, Заслуженный артист Грузинской ССР (1938).
 Гамрекели, Георгий Вахтангович (в монашестве Иоанн; род. 1946) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Руставский.
 Гамрекели, Давид Александрович (1911—1977) — оперный певец (баритон) и педагог, народный артист Грузинской ССР (1943)
 Гамрекели, Ираклий Ильич (Гамрекели, Ираклий Илларионович) (1894—1943) — театральный художник, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1934).
 Гамрекели, Семён Андреевич — помощник управляющего Акмолинской областью в 1919 году при Временном Сибирском Правительстве.